Григорий Калиновский
 Калиновский, Григорий Евстафьевич (1900—1975) — советский военный деятель, генерал-майор.
 Калиновский, Григорий Иванович (1758 — после 1799) — этнограф, автор книги «Описание свадебных Украинских простонародных обычаев...».